Pont-la-Ville, commune française de la Haute-Marne
 Pont-la-Ville, commune suisse du canton de Fribourg